Kumpula steht für:

 Kumpula (Helsinki), ein Vorort von Helsinki

Kumpula ist der Familienname folgender Personen:

 Miapetra Kumpula-Natri (* 1972), finnische Politikerin